Ханна Эльффорс Эльфстрём (; род. 18 марта 1995 года, Швеция) — шведская актриса кино. Известна по роли Анны Андерссон в фильме «Всё включено: Каникулы в Греции» и его сиквелам.

Фильмография

Ссылки 
 
 Ханна Эльффорс Эльфстрём  на сайте КиноПоиск

Актрисы Швеции